Макси́м Вади́мович Лага́шкин (род. 13 октября 1976, Новокуйбышевск, Куйбышевская область, РСФСР, СССР)  — российский актёр театра и кино, продюсер. Известен по роли участкового Сергея Маслова в комедийном сериале «Жуки».

Биография 
Максим Лагашкин родился 13 октября 1976 года в г. Новокуйбышевске Самарской области.

Окончил Российскую академию театрального искусства (мастерская А. А. Гончарова). Работал в Театре им. В. Маяковского.

Первая роль в кино была в фильме Карена Шахназарова «День полнолуния».

В 2000 году совместно с партнёром по многим фильмам актёром Александром Робаком создал кинокомпанию «Синемафор», продюсирует фильмы и телесериалы, в которых принимает участие и в качестве актёра.

В феврале 2022 года стал участником второго сезона шоу «Звёзды в Африке» на телеканале «ТНТ». В конце мая 2022 года в российский прокат вышла семейная комедия Егора Кончаловского «Мой папа — вождь» при участии актёра. Также, в фильме сыграли Дмитрий Нагиев, Мария Миронова и Фёдор Добронравов.

Личная жизнь 
Жена — актриса Екатерина Стулова. У пары двое сыновей: Савва (1999) и Лука (2013).

Призы и награды 
 За роль в фильме «Живой» был удостоен кинопремии «Белый слон» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
 15 марта 2020 года за роль участкового в телесериале «Жуки» стал обладателем награды в категории «Лучшая мужская роль второго плана» на III Фестивале многосерийных художественных фильмов «Утро Родины».

Спектакли 
 «Чума на оба ваши дома»
 «Как вам это полюбится»
 «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
 «Ящерица»
 «Иван-Царевич»
 «Приключение Буратино»

Фильмография 
 1998 — День полнолуния — парень во дворе
 1999 — Китайский сервиз — официант
 2001 — Гражданин начальник (серия № 2) — Олег Алексеевич Жехов, бандит
 2001 — Люди и тени. Секреты кукольного театра — «Тайсон»
 2001 — Общага — эпизод
 2001 — Марш Турецкого 2 (фильм № 6 «Заговор генералов») — Артюша, младший следователь
 2001 — Семейные тайны — эпизод
 2002 — Апрель — эпизод
 2002 — Дневник убийцы —  Башкин, помощник Петра Геннадьевича
 2002 — Закон — Сергей Носов («Насос»)
 2002 — Каменская 2 — Серёжа, сержант милиции
 2002 — Порода — Егор
 2003 — Марш Турецкого. Новое назначение — Артюша
 2003 — Медовый месяц — эпизод
 2004 — Даже не думай 2. Тень независимости — Гонзо, итальянец
 2004 — Русское — «Магеллан», пациент из «тихой» палаты
 2004 — Дальнобойщики 2 (8-я серия «Дураков дорога учит») — Тимофей Тимирязев
 2005 — Есенин — Алексей Елисеевич Кручёных, русский поэт-футурист, художник, издатель, коллекционер
 2005 — Какими мы не будем —
 2005 — От 180 и выше — Ярик
 2005 — Хиромант — Игорь Керцель, муж Кати, американский партнёр Виктора
 2006 — Живой — Геннадий Григорьевич Никич, призрак
 2006 — Ненасытные — Леон Брюсович
 2007 — Громовы. Дом надежды — Лёха
 2007 — Диверсант. Конец войны — «шестёрка» «Пахана»
 2007 — Дерзкие дни — милиционер
 2007 — Комната потерянных игрушек — Геннадий Красов, старший лейтенант, оперуполномоченный
 2007 — Отрыв — Бортач
 2008 — Река-море — Вениамин Шнеерсон, владелец судна
 2008 — Северный ветер — Михаил
 2009 — Синдром Феникса — Виталий Харченко, лейтенант, участковый уполномоченный милиции
 2009 — Гербарий Маши Колосовой — продюсер
 2010 — Снег на голову — Александр
 2010 — Котовский — Виктор Вайнер («Желудок»)
 2010 — Вторые — Корзубый
 2010 — Я не я — Сергей Николаевич Неделин
 2011 — Защита свидетелей — Тарас Шевченко, оперуполномоченный отдела
 2011 — Расплата — Геннадий Иванович Следак, следователь
 2011 — Остров ненужных людей — Геннадий Борисович Быков, заместитель Андрея Каморина, приёмный сын Альберта
 2012 — Однолюбы — Сергей Григорьевич Есин, друг и заместитель директора гастронома Петра Яхонтова
 2012 — Золото «Глории» — Билл
 2012 — Пока ночь не разлучит — посетитель ресторана
 2012 — Джентльмены, удачи! — администратор торгового центра
 2013 — Географ глобус пропил — Колесников, сотрудник ГАИ, муж Ветки
 2014 — Легавый 2 — «Мельник», криминальный авторитет в Крыму
 2014 — Волчье солнце — Алоизий, святой отец
 2015 — Клинч — «Барабан»
 2015 — Родина — Лёня, наркоман
 2015 — Жизнь только начинается — Антон
 2015 — Деревенский роман — Николай Кратюк, участковый
 2015 — Про любовь — полицейский
 2015 — Озабоченные, или Любовь зла — Петрович, охотник, глюк Алёны Кремлёвой
 2017 — Аритмия — Виталий Сергеевич Головко, новый начальник подстанции службы скорой медицинской помощи
 2017 — Отель «Элеон» (серии № 62, 63) — Сергей Иванович Громов, начальник службы безопасности
 2017 — Мама Лора — Михаил Ковальчук («Михей»), муж Людмилы
 2017 — Клерк — Ильин
 2017 — Беглец — Витя
 2018 — Домашний арест — Торочков, бывший однополчанин Ивана Самсонова
 2018 — Операция «Мухаббат» — Карышев, майор, следователь военной прокуратуры
 2018 — Большая игра — Леонтий Витальевич Цветков, руководитель Всероссийского футбольного союза, вице-премьер по делам молодёжи и спорта
 2018 — Ростов — Семён Михайлович Будённый, маршал Советского Союза
 2018 — Звоните ДиКаприо! — Комаров, капитан, сотрудник ГАИ
 2019 — В Кейптаунском порту — телеведущий
 2019 — Любовницы — режиссёр
 2019 — Бихэппи — Олег Игоревич Гапочкин, мэр
 2019 — Детки — Вадим, отец Ники
 2019 — 2022 — Жуки — Сергей Маслов, лейтенант, участковый уполномоченный полиции в деревне Жуки, друг Толяна,  муж Гали, отец Кати
 2019 — Шторм — Юрий Борисович Осокин, следователь Первого отдела ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу, друг Сергея Градова
 2019 — Старший следователь / Я все тобі доведу (Украина) — Михаил Константинович Кагарлицкий, подполковник, начальник отдела полиции
 2019 — Давай разведёмся! — Санёк, бизнесмен, геофизик, друг Миши Елисеева
 2020 — (Не)идеальный мужчина — Вадим Сергеевич Бобров, владелец магазина
 2020 — Лёд 2 — начальник Нади Лапшиной
 2020 — Филатов — Слава, друг Андрея Филатова
 2020 — Магомаев — Савицкий, солист Большого театра
 2020 — 257 причин, чтобы жить — Олег Викторович, друг Константина Романовича Неделина
 2020 — Чума! — барон
 2020 — Зона дискомфорта — Максим
 2020 — Любовь без размера — Сергей Князев, музыкальный продюсер, двоюродный брат Ильи
 2020 — Чума! Вторая волна — барон
 2020 — Мёртвые души — Иван Андреевич, глава почтамта
 2020 — Мисс Полиция — Каштанов, подполковник полиции
 2020 — Чумовой Новый год! — барон
 2020 — Своя земля — Илья Ладожский, биологический отец Алексея Куваева
 2021 — День города — Коряга
 2021 — Рашн Юг / Совершенно летние — Сердюк, капитан 3-го ранга
 2021 — По колено — камео
 2021 — Пробуждение (серия № 9) — Анатолий Романович Боровский, сосед
 2021 — Прабабушка лёгкого поведения. Начало — Пронин, агент ЦРУ под прикрытием
 2021 — Клиника счастья — Олег, врач-психотерапевт
 2021 — Проклятый чиновник — Федор Алексеевич, заместитель мэра по земельно-имущественным отношениям
 2021 — Инсталайф —  
 2021 — Маленький воин — отец Ивана Яковлева, спонсор
 2021 — Готовы на всё —  
 2021 — Джигалоу —  
 2021 — Воскресенский — Григорий Андреевич Чудаков, полицмейстер сыскной полиции Санкт-Петербурга
 2021 — Мой папа не подарок — эпизод
 2021 — «Везёт» — Михаил (Миха) Паламарчук, капитан, инспектор ДПС ГИБДД МВД РФ, друг «трезвого водителя» Ивана Потапова
 2021 — Бесит! (серия № 5 «Фокусники») — полицейский на трассе, «фокусник в погонах»
 2021 — Комета Галлея — Игорь, женатый любовник Юлии Борисовны
 2021 — Ищейка 6 (серии № 9—16) — Аркадий Яковлевич Ольховский, полковник полиции, новый начальник отдела уголовного розыска города Геленджика
 2022 — Непослушник — Фома, митрополит
 2022 — Отчаянные дольщики — Олег Стацкий
 2022 — Мой папа — вождь — мэр
 2022 — Скрытые мотивы (в производстве) — Кириллов
 2022 — Дылды 3 — Лев, врач-психотерапевт
 2022 — Бедный олигарх — Адам, дворецкий
 2022 — Неличная жизнь — Боря
 2022 — Мира — Борис

Продюсирование 
 2021 — Общага
 2002 — Порода
 2003 — Медовый месяц
 2004 — Русское
 2006 — Ненасытные
 2007 — Комната потерянных игрушек
 2007 — Дерзкие дни
 2008 — Управа
 2008 — Река-море
 2009 — Чужой в доме
 2009 — Танец горностая
 2009 — Котовский
 2009 — Клерк

Примечания

Ссылки 
 Максим Лагашкин на Рускино
 Максим Лагашкин на Русакторс

Продюсеры России
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского